La Primeira Liga 2001/02 fue la 68.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Sporting de Portugal ganó su 18° título.

Tabla de posiciones

Campeón

Goleador

Referencias

Enlaces externos 
 RSSSF Portugal 2001/02
 Ceroacero

2002
Fútbol en 2001
Fútbol en 2002